Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Svetlana Kuznecova e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Jelena Dokić e Nadia Petrova 6-4, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (quarti di finale)
 Assente
 Cara Black /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Jelena Dokić /  Nadia Petrova (finale)

 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (Campionesse)
 Assente
 Janette Husárová /  Patty Schnyder (primo turno)
 Emmanuelle Gagliardi /  Petra Mandula (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2003